Lieutenant (frz. [], engl. [] (BE) oder auch [] (AE)) steht für:

 Lieutenant, militärischer Dienstgrad im englisch- und französischsprachigen Raum, ein Lieutenant des Heeres oder der Luftwaffe entspricht dem deutschen Oberleutnant, ein Lieutenant der Marine entspricht dem ranghöheren deutschen Kapitänleutnant
 Lieutenant, militärischer Dienstgrad in der k. u. k. Armee
 Lieutenant, in vielen Ländern einen Dienstgrad oder eine Amtsbezeichnung bei der Polizei
 Lieutenant, Bezeichnung im französischen Wortsinne (lieu + tenant) für einen Statthalter
 Lieutenant, amerikanische Bezeichnung des Caporegime für ein hochrangiges Mitglied der Mafia

Familienname:
 Arthur Lieutenant (1884–1968), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Leutnant (Begriffsklärung)

en:Lieutenant